Mikelis ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom litauischen männlichen Mikas.

Ableitungen 
 Mikelėnas
 Mikelinskas

Weibliche Formen 
 Mikelytė (ledig)
 Mikelienė (verheiratet)

Namensträger

Familienname 
 Stasys Mikelis (1953–2006), Politiker, Mitglied des Seimas, Bürgermeister von Neringa

Vorname 
 Mikelis Avlichos (1844–1917), griechischer Schriftsteller
 Miķelis Rēdlihs (* 1984), lettischer Eishockeyspieler

Siehe auch 
 Michelis

Familienname
Litauischer Personenname